8-я воздушная армия () — оперативное объединение Военно-воздушных сил США.

В период 19 января 1942 — 22 февраля 1944 носила наименование 8-е бомбардировочное командование (VIII Bomber Command).

8-я воздушная армия имеет на вооружении стратегические бомбардировщики: дозвуковой тяжёлый бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit, сверхзвуковой тяжёлый бомбардировщик B-1 Lancer и дозвуковой тяжёлый бомбардировщик B-52 Stratofortress.

8-я воздушная армия находится в подчинении Командования глобальных ударов ВВС США и Стратегического командования ВС США.

Структура 
8-я воздушная армия находится под командованием Командования глобальных ударов с 1 февраля 2010 г. 8-я воздушная армия контролирует стратегические бомбардировщики (например, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress и B-1 Lancer) на всей территории Соединённых Штатов и за рубежом. Армия выполняет свои боевые задачи под командованием функционального Стратегического командования и региональных единых командований Вооружённых сил США. В составе объединения находится пять бомбардировочных авиационных крыльев (Bomb Wing), два резервных бомбардировочных авиационных крыла (одно в Командовании резерва ВВС и одно в ВВС Национальной гвардии) и один отряд в континентальной части Соединённых Штатов.

 Авиабаза Барксдейл, штат Луизиана:
 2-е бомбардировочное крыло (B-52H);
 307-е бомбардировочное крыло (B-52H) (ассоциировано с Командованием резерва ВВС);
 Авиабаза Дайс, штат Техас:
 7-е бомбардировочное крыло (B-1B);
 Авиабаза Элсуорт, штат Южная Дакота:
 28-е бомбардировочное крыло (B-1B);
 Авиабаза Майнот, штат Северная Дакота:
 5-е бомбардировочное крыло (B-52H);
 Авиабаза Уайтмен, штат Миссури:
 509-е бомбардировочное крыло (B-2A);
 131-е бомбардировочное крыло (B-2A) (ассоциировано с ВВС Национальной гвардии);
 Прямое подчинение ВВС:
 576-я учебная эскадрилья — авиабаза Ванденберг, штат Калифорния;
 596-я группа контроля и управления — авиабаза Оффатт, штат Небраска.

Известные командиры 
 
 Уолтер К. Суини (младший)
 
 Айра Икер
 Джимми Дулиттл

Примечания

Литература 
 Anderson, Christopher J. The Men of the Mighty Eighth: The U.S. 8th Air Force, 1942—1945 (G.I. Series N°24). London : Greenhill, 2001.
 Astor, Gerald. The Mighty Eighth: The Air War in Europe as told by the Men who Fought it. New York: D.I. Fine Books, 1997.
 Bowman, Martin. 8th Air Force at War: Memories and Missions, England, 1942—1945. Cambridge, UK: Patrick Stephens Ltd., 1994.
 Bowman, Martin. Castles in the Air: The Story of the Men from the US 8th Air Force. Walton-on-Thames, UK: Red Kite, 2000.
 Maurer, Maurer. Air Force Combat Units Of World War II. Office of Air Force History, 1961, republished 1983.
 Freeman, Roger A. and Winston G. Ramsey. Airfields of the Eighth: Then and Now. London: After the Battle, 1978. Republished 1992.
 Freeman, Roger A. The Mighty Eighth: Units, Men and Machines — A History of the US 8th Air Force. 1970. .
 Revised as The Mighty Eighth: a History of the Units, Men and Machines of the Us 8th Air Force. Cassell & Co., 2000. .
 Freeman, Roger A. et al. The Mighty Eighth War Diary. London: Jane’s Publishing Company, 1981.
 Freeman, Roger A. (Ed.) The Mighty Eighth in Art. London: Arms & Armour, 1995.
 Freeman, Roger A. The Mighty Eighth in Colour. London: Arms & Armour, 1991.
 New Edition as The Mighty Eighth: The Colour Record. London: Cassell & Co., 2001.
 Freeman, Roger A. The Mighty Eighth War Diary. 1990. .
 Freeman, Roger A. Mighty Eighth War Manual. London: Jane’s Publishing Company, 1984.
 Freeman, Roger A. The Mighty Eighth: Warpaint and Heraldry. London: Arms & Armour, 1997.
 Lambert, John W. The 8th Air Force: Victory and Sacrifice: A World War II Photo History. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Publishing, 2006. .
 McLachlan, Ian and Russell J. Zorn. Eighth Air Force Bomber Stories: Eye-Witness Accounts from American Airmen and British Civilians of the Perils of War. Yeovil, UK: Patrick Stephens Ltd., 1991.
 McLaughlin, (Brigadier General) J. Kemp. The Mighty Eighth in World War II: A Memoir. Kentucky University Press, 2000.
 Miller, Kent D. Fighter Units & Pilots of the 8th Air Force September 1942 — May 1945. Volume 1 Day-to-Day Operations — Fighter Group Histories. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Publishing, 2000. .
 Miller, Kent D. and Nancy Thomas. Fighter Units & Pilots of the 8th Air Force September 1942 — May 1945. Volume 2 Aerial Victories — Ace Data. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Publishing, 2001. .
 Ramsey, Winston G. [Editor]. Airfields of the Eighth. London: 1978.
 Scutts, Jerry. Lion in the Sky: US 8th Air Force Fighter Operations, 1942—1945. Cambridge, UK: Patrick Stephens Ltd., 1987.
 Smith, Graham. The Mighty Eighth in the Second World War. Newbury: Countryside Books, 2001.
 Steijger, Cees. A History of USAFE. Voyageur, 1991. .
 Strong, Russell A. A Biographical Directory of the 8th Air Force, 1942—1945. Manhattan, Kansas: Military Affairs — Aerospace Historian, 1985.
 Werrell, Kenneth P. & Robin Higham. Eighth Air Force Bibliography : An Extended Essay & Listing of Published & Unpublished Materials. Manhattan, Kansas: Military Affairs — Aerospace Historian, 1981 (Second Edition 1997, Strasburg, Pennsylvania: 8th Air Force Memorial Museum Foundation, 1997).
 Woolnough, John H. (Ed.) The 8th Air Force Album: The Story of the Mighty Eighth Air Force in WW II. Hollywood, Florida: 8th AF News, 1978.
 Woolnough, John H. (Ed.) The 8th Air Force Yearbook: The current Status of 8th AF Unit Associations, 1980. Hollywood, Florida: 8th AF News, 1981.
 Woolnough, John H. (Ed.) Stories of the Eighth: An Anthology of the 8th Air Force in World War Two''. Hollywood, Fla.: 8th AF News, 1983.

Ссылки 
 Official website
 В США указали на острую нехватку стратегических бомбардировщиков // Лента. Ру, 15 марта 2020 

Воздушные армии ВВС США